«Reason» () — другий студійний альбом британської поп-співачки Мелані Чісхолм. В Британії реліз відбувся 10 березня 2003.

Список пісень

Чарти та сертифікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мелані Чісхолм 

Альбоми Мелані Чісхолм
Музичні альбоми 2003
Альбоми Virgin Records